Brian Martin – ex calciatore scozzese
 Brian Martin – ex cestista statunitense
 Brian Martin – ex slittinista statunitense
 Brian Martin – sociologo, attivista e accademico australiano